TWAIN : un protocole informatique

Pseudonyme 

 Mark Twain, écrivain américain
 Shania Twain, chanteuse canadienne de musique country.